Kraj Drage je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveta Nedelja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 50 stanovnika te 17 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji